Wissberg steht für Berge oder Hügel in der Schweiz und in Deutschland

 Wissberg (Avers), ein 2979 m hoher Berg bei Juf im Schweizer Kantonen Graubünden
 Inner- (2947 m), Mittler- (3001 m) und Usser Wissberg (3052 m) im Schweizer Kanton Graubünden
 Wissberg (Urner Alpen), ein 2627 m hoher Berg bei Engelberg in den Schweizer Kantonen Uri und Obwalden
 Wissberg (Aargau), ein 503 m hoher Berg bei Strengelbach im Schweizer Kanton Aargau
 Wißberg, eine 271 m hohe Hügelkuppe im rheinhessischen Hügelland